Чечевиця — рід птахів родини в'юркових
 Чечевиця — застаріла назва сочевиці звичайної
 «Чечевиця» () — назва операції з депортації чеченців та інгушів у 1944 році

Примітки